Pisaflores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pisaflores, Veracruz, ort, Ixhuatlán de Madero, 
 Pisaflores (kommun), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar